Blu peut désigner :
 Blu, un guitariste du groupe Moussu T e lei Jovents ;
 Blu, un graffeur italien ;
 Blu, une marque selon la liste de marques horlogères ;
 Blu, un rappeur américain originaire de la Californie.

BLU peut désigner :
 {{CodeAviation|B|L|aAITA|}}, en Californie aux États-Unis ;
 Bande latérale unique, en radiocommunication ;
 BLU-82, une bombe américaine ;
 BLU, une société de publication de mangas de Los Angeles en Californie, aux États-Unis, éditant notamment les mangas Love mode et Gakuen heaven ;
 Blu, une société de téléphone et de smartphone sous Android et Windows phone ;
 Blu une société de drogue et de cigarettes électroniques.

Voir aussi